Abel Cháneton puede referirse a:

 Abel Cháneton, historiador y jurista argentino.
 Abel Cháneton (periodista), periodista y político argentino.